Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jason Stoltenberg ha battuto in finale Gabriel Markus 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  MaliVai Washington (primo turno)
  Mikael Pernfors (primo turno)
  Richey Reneberg (secondo turno)
  Jason Stoltenberg (campione)

 Luiz Mattar (primo turno) 
 Jacco Eltingh (quarterfinals) 
 Grant Stafford (secondo turno) 
 Bryan Shelton (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1994
ATP Tour 1994